Strider steht für
mehrere Computerspiele, siehe Artikel zur Spielfigur Strider Hiryū
Strider-Klasse, Baureihe von ConRo-Schiffen 
Strider Rock, Felsformation in Antarktika